Светско првенство у хокеју на леду 1979. је било 46. светско хокејашко првенство које се одржало од 14. до 27. априла 1979. у Совјетском Савезу - Група А,  Румунији – Група Б и Шпанији - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 57. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по шеснаести пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по деветнаести пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Москва, Совјетски Савез
Осам најбољих репрезентација, које су се бориле од првог до осмог места, у првом кругу биле су подељене у две групе. Првопласиране и другопласиране екипе из обе групе наставиле су такмичење у финалној групи за пласман од 1-4 места. Трећепласиране и четвртопласиране екипе наставиле су такмичење у утешној групи од 5-8 места.

Први круг

Група 1

Група 2

Завршни круг

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Светско првенство Група Б – Галац, Румунија
У Групи Б су се такмичиле десет репрезентација које су биле подељене у две групе по пет екипа. Првопласиране и другопласиране екипе пласирале су се у групу од 9-12 места, трећепласиране и четвртопласиране екипе пласирале су се у групу од 13-16 места. Петопласиране екипе су испале у Групу Ц.

Први круг

Група 1

Група 2

Завршни круг

Група од 9-12 места

Група од 13-16 места

Светско првенство Група Ц – Барселона, Шпанија
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од деветнаестог до двадесетшестог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Complete results

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Совјетском Савезу
Хокеј на леду у Румунији
Хокеј на леду у Шпанији
Хокеј на леду у 1979.